Michael Lewis – amerikai autóversenyző
Michael Lewis – amerikai író, újságíró
Michael Lewis – belize-i kerékpározó